Neikka RPM — это американский музыкальный проект из Нью-Йорка.

Биография 

В 2002 году появляется первый сингл Neikka RPM: «I Am Your Girl» на сборнике Cyberlab 3 вместе с такими группами, как The Young Gods и Juno Reactor.

Neikka RPM за последующие несколько лет выпустили более 20 ремиксов, однако только в 2004 году сингл «Here’s Your Revolution» принёс группе международное признание. «Here’s Your Revolution» EP был в 100 синглов Deutsche Alternative Charts (2004).

«The Gemini Prophecies», дебютный альбом Neikka RPM был выпущен на бельгийском лейбле Alfa Matrix. После выхода альбома Neikka RPM отличились выходом 30 ремиксов и появлениях на сборниках до 2006 года. Осенью 2006 года появляется второй альбом «Rise of the 13th Serpent» также на Alfa Matrix. Альбом вошёл в десятку DAC в декабре 2006 года.

Оба альбома «The Gemini Prophecies» и «Rise of the 13th Serpent» сопровождаются участием Industrial и EBM музыкантов из Leaether Strip, à;GRUMH..., Plastic Noise Experience, DJ Rexx Arkana, Kenji Siratori, Implant и Deranged Psyche из Nebula-H.

Дискография

Альбомы 
 The Gemini Prophecies (2004)
 The Gemini Prophecies Limited Edition Box Set (2004)
 Rise of the 13th Serpent (2006)
 Rise of the 13th Serpent Limited Edition Box Set (2006)

EP 
 Here’s Your Revolution EP (2004)

Ссылки 
 Официальный лейбл Alfa Matrix 
 Официальный сайт Neikka RPM 

Музыкальные коллективы в жанре электронной музыки
Поп-группы США